Алекса́ндр Бобко́в:
 Бобков, Александр Алексеевич (1900—1985) — советский партийный и государственный деятель, председатель Кировского облисполкома (1934—1937).
 Бобков, Александр Артурович (род. 1966) — российский предприниматель, один из руководителей строительства Лахта-центра в Санкт-Петербурге.
 Бобков, Александр Михайлович (род. 1960) — советский, украинский и донецкий руководитель, профсоюзный и политический деятель.